Il doppio  del GDF SUEZ Grand Prix 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Alisa Klejbanova e Monica Niculescu erano le detentrici del titolo, ma la Niculsecu quest'anno non ha partecipato.

Kleybanova ha fatto coppia Alexandra Dulgheru e ha perso in semifinale contro Sorana Cîrstea e Anabel Medina Garrigues.

Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Sorana Cîrstea e Anabel Medina Garrigues.

Teste di serie

  Sorana Cîrstea /  Anabel Medina Garrigues  (finale)
  Timea Bacsinszky /  Tathiana Garbin (campionesse)

  Alexandra Dulgheru /  Alisa Klejbanova (semifinali)
  Marija Korytceva /  Ioana Raluca Olaru (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GDF SUEZ Grand Prix 2010